Henrik Christiansen (1996) – nuotatore norvegese
 Henrik Christiansen (1983) – pattinatore norvegese
 Henrik Christiansen  – canoista danese